Список альбомов №1 в США в 1993 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1993 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard)..

История 
 17 недель (с перерывами) в 1993 году (с учётом 1992 — 20 недель) лидировал саундтрек к фильму «Телохранитель» с участием Уитни Хьюстон. Альбом разошёлся в США тиражом в 17 млн., а в мире более 42 млн.копий, став самым успешным саундтреком в истории. Главная песня с него баллада «I Will Always Love You» () стала мировым хитом и признанным гимном любви, тираж в мире которой превысил 12 млн.экз.
 6 недель на №1 был альбом janet. певицы Джанет Джексон, третий её чарттоппер.

Список альбомов №1

Примечания

См. также 
1993 год в музыке

Ссылки 
Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1993 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1993 года